Skinner kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Skinner
 George Ure Skinner

Robotskapade auktorsförkortningar